Sumter County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sumter County Courthouse (Livingston, Alabama), NRHP-ID 72000180
 Sumter County Courthouse (Sumter, South Carolina), NRHP-ID 04000619